Aleksej o Alexei Medvedev può riferirsi a:

Aleksej Medvedev (1977) – ex calciatore e allenatore russo
Aleksej Medvedev (1972) – lottatore bielorusso
Alexei Medvedev (1982) – hockeista su ghiaccio russo
Aleksej Medvedev (1983) – ciclista russo
Alexei Medvedev (1884–1937) – politico sovietico
Aleksej Medvedev (1927–2003) – sollevatore sovietico

Vedi anche 
Medvedev